Germinal je lahko:
 Germinal (glasbena skupina)
 Germinal, roman francoskega pisatelja Zolaja